Игры в группе H на чемпионате мира 2018 года прошли с 19 по 28 июня. Группа состояла из сборных Польши, Сенегала, Колумбии и Японии.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграла с командой, занявшей 2-е место в группе G, а команда, занявшая 2-е место, сыграла с победителем группы G.

Команды

Таблица 

Время начала матчей указано местное.

1 тур

Матч № 16. Колумбия — Япония

Матч № 15. Польша — Сенегал

2 тур

Матч № 32. Япония — Сенегал 

Фотогалерея

Матч № 31. Польша — Колумбия

3 тур

Матч № 47. Япония — Польша

Матч № 48. Сенегал — Колумбия

Примечания

Ссылки 

 Группа H чемпионата мира по футболу 2018 на сайте FIFA.com

Чемпионат мира по футболу 2018